Руйнування або Деструкція (, ; ) — дія або процес за значенням дієслова «руйнувати», тобто пошкодження і ламання чогось, перетворення в руїни. Наприклад, руйнування гірських порід під дією води та вітру.

Руйнування — стан або наслідок процесу пошкодження і ламання чогось. Наприклад, землетрус спричинив значні руйнування.

 Деструкція (мистецтво) — процес порушення чи руйнування структури у творах мистецтва; наприклад, руйнування структури вірша. 
 Деструкція — деконструкція в архітектурі.
 Деструкція склоподібного тіла — помутніння волокон склоподібного тіла ока
 Деструкція (біологія) — руйнування, розкладання органічних речовин під дією мікроорганізмів
 Деструкція (токсикологія) — процес руйнування структури біологічного матеріалу, унаслідок якого в деструктаті ще залишаються незруйнованими деякі складові частини білкових та інших фізіологічно важливих речовин.

У техніці та фізиці 
 Руйнування (механіка) () — зародження та розвиток у матеріалі дефектів і (або) розділення об'єкта на частини .
 В'язке руйнування () — руйнування, що супроводжується розвитком пластичних деформацій у матеріалі.
 Крихке руйнування () — руйнування без слідів пластичних деформацій у матеріалі.
 Втомне руйнування () — руйнування матеріалу під дією повторно-перемінних (часто циклічних) напружень.
 Корозійне руйнування — руйнування, відбувається за рахунок хімічних та електрохімічних процесів і реакцій.

Див. також 
 Механіка руйнування
Деконструктивізм (значення)

Примітки

Джерела 
 Механика разрушения и прочность материалов: Справочное пособие: В 4-х т. /Под ред. В. В. Панасюка. — К.: Наукова думка, 1988. — т.1. — 488с.; 1988. — т.2. — 620 с.; 1988. — т. 3. — 436 с.; 1990. — т.4.- 680 с.

Багатозначні терміни
Руйнування